Csákány:
 Csákány: köves talaj, kőzet megbontására alkalmas kézi szerszám
 Csákány: régi magyar ütőfegyver
 Csákány: sétapálcába épített furulya, stockflöte
 Csákány: címertani mesteralak
 Csákány, magyar családnév
 Földrajzi nevek
 Csákány: Somogy megyei település
 Csákánydoroszló község Vas megyében
 Ósvacsákány (Čakanovce)
 Pozsonycsákány (szlovákul Čakany), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás